USS Repose ist der Name zweier Schiffe der United States Navy:

USS Relief (1896), ein Hospital-Schiff, in Dienst von 1902 bis 1910, umbenannt in USS Repose im Jahr 1918
USS Repose (AH-16), ein Hospital-Schiff der Haven-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1970

Repose